Alexander Awdejew ist der Name folgender Personen:
 Alexander Fjodorowitsch Awdejew (1917–1942), sowjetischer Kampfflieger
 Alexander Wjatscheslawowitsch Awdejew (* 1980), russischer Fußballspieler